

Cinema
 Red River Range o Red River – film statunitense del 1938 
 Il fiume rosso (Red River) – film statunitense del 1948

Televisione
 Fiume rosso (Red River) – film per la televisione statunitense del 1988

Geografia

Fiumi

Regno Unito
 Red River – fiume della Cornovaglia
 Red River – fiume minore che scorre ad ovest di Marazion, Cornovaglia

Canada
 Red River del Nord – fiume (ca. 900 km) degli Stati Uniti e del Canada, che sfocia nel Lago Winnipeg
 Red River Artico – tributario (ca. 500 km) del Mackenzie, nei Territori del Nord-Ovest
 Red River – tributario del Kechika, Columbia Britannica

Stati Uniti d'America
 Red River (anche Red River del Sud) –  importante affluente (oltre 2000 km) del fiume Mississippi che attraversa vari stati, in particolare segnando il confine tra Texas e Oklahoma
 Red River – tributario del fiume Kentucky, Kentucky
 Red River – tributario del fiume Fish, Maine
 Red River – tributario del Rio Grande, Nuovo Messico
 Red River – brevissimo fiume (2 km) in Oregon
 Red River – tributario del Cumberland River, attraversa Kentucky e Tennessee
 Red River – tributario del Wolf River, in Wisconsin
 Red River del Nord (v. sopra) – scorre dal Nord Dakota verso nord fino al Lago Winnipeg in Manitoba

Australia
 Red River – fiume dell'Australia

Nuova Zelanda
 Red River – fiume minore dell'Isola del Nord, Nuova Zelanda

Centri abitati

Canada
 Red River – centro abitato in Nuova Scozia

Stati Uniti d'America
 Contea di Red River – Texas
 Parrocchia di Red River – Louisiana
 Red River – centro abitato e resort del Nuovo Messico
 Red River – centro abitato della contea di Kewaunee, Wisconsin
 Red River – comunità non incorporata della contea di Shawano, Wisconsin

Altro
 Red River Valley – regione del Nordamerica centrale bagnata dalle acque del Red River del Nord

Altro
 Campagna del Red River – serie di operazioni militari lungo il Red River in Louisiana
 Colonia di Red River – progetto coloniale voluto nel 1811
 Ribellione di Red River – eventi che circondano le azioni del governo provvisorio istituito dal leader Métis Louis Riel nel 1869 nella Colonia di Red River

Pagine correlate
 Red River Valley (disambigua)